Turkey Hammock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Turkey Hammock (DeSoto County, Florida)
 Turkey Hammock (Okeechobee County, Florida)
 Turkey Hammock (Osceola County, Florida)